Knox Island kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Tarawa (atoll), Gilbertöarna,

Marshallöarna 

 Knox Island (ö i Marshallöarna), Ailinginae, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar